

Cinema 
 Palmer – film del 2021 diretto da Fisher Stevens

Geografia 
 Antartide
 Stazione Palmer – base scientifica statunitense
 Arcipelago di Palmer – arcipelago al largo della costa nord-occidentale del continente
 Terra di Palmer – territorio nell'ovest del continente
 Stati Uniti d'America
 Palmer – capoluogo del Borough di Matanuska-Susitna, Alaska
 Palmer – villaggio della contea di Christian, Illinois
 Palmer – città della contea di Pocahontas, Iowa
 Palmer – città della contea di Washington, Kansas
 Palmer – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Palmer – villaggio della contea di Merrick, Nebraska
 Palmer – township della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Palmer – città della contea di Grundy, Tennessee
 Palmer – città della contea di Ellis, Texas

Oggetti 
 Palmer – pneumatico tubolare ricoperto di tela per biciclette 
 Palmer – apparecchio per misurare diametro o spessore di manufatti metallici

Personaggi immaginari 

 David Palmer – personaggio della serie tv 24
 Palmer – personaggio della serie Pokémon
 Ray Palmer – personaggio dei fumetti della DC Comics

Persone

Altro 
 Palmer – cognome di lingua inglese